Die Spielzeit 2018/19 war die zweite Austragung der MySports League, der dritten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport. Amateur-Meister wurde der HC Sierre, der damit direkt in die Swiss League aufstieg, während Star Forward in die 1. Liga abstieg.

Modus 

Die Saison umfasst insgesamt 32 Qualifikationsrunden. Gespielt werden von den 12 Teams zunächst zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Anschließend gibt es pro Team je 10 Zusatzbegegnungen gegen 5 Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost, West) festgelegt sind. Danach ermitteln die besten acht Mannschaften den Amateur Schweizermeister im Play-off-Stil. Die Viertel- und Halbfinals sowie das Final werden nach dem Modus Best-of-Five gespielt.
Nach der Qualifikation spielen die Mannschaften auf den Plätzen neun bis zwölf in einer einfachen Hin- und Rückrunde um den Abstieg. Die Punkte aus der Qualifikation werden mitgenommen. Das letztklassierte Team der Play-Outs steigt direkt in die 1. Liga ab.

Teilnehmer 

Gegenüber dem Vorjahr ersetzte der HC Sierre (Aufsteiger aus der 1. Liga) den HC Université Neuchâtel. Der EHC Brandis trat ab Juli 2018 unter dem Namen Hockey Huttwil an. Zudem fusionierten der Sion HC und der HC Red-Ice Martigny und traten fortan unter dem Namen HC Valais-Chablais in der MySports League an.

Hauptrunde

Saisonverlauf 
Die reguläre Saison startete Samstag, 15. September 2018 am und endete am Mittwoch, 30. Januar 2019.

Der Aufsteiger HC Sierre setzte sich schon früh an die Spitze und gab diese Position bis zum Ende der Spielzeit verteidigen. Insgesamt mussten sich die Walliser nur sieben Mal als geschlagen geben, darunter drei Mal erst nach Verlängerung. Der HC Sierre war folglich auch die erste Mannschaft, die sich für die Playoffs qualifizieren konnte.

Erst in der 32. und letzten Runde konnte sich der EHC Bülach den achten und letzten Playoff-Platz ergattern. Die Zürcher setzten sich im Fernduell mit einem Punkt Vorsprung gegen den EHC Seewen durch.

Die Hauptrunde auf den letzten Platz beendete der EHC Chur, der während der gesamten Spielzeit nur fünf Spiele innert 60 Minuten gewinnen konnte, und bis auf das letzte sämtliche Heimspiele verlor.

Tabelle 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschießen, NNP = Niederlage nach Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playoffs

Playoff-Baum 
Für jede Runde werden die Paarungen anhand der Tabelle in der Qualifikation erneut ermittelt. Gespielt wird nach dem Best-of-Five-Modus.

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Relegation

Spiele 
Die Spiele finden im Zeitraum vom 9. Februar bis zum 26. Februar 2019 statt.

Tabelle 
(Stand: 26. Februar 2019)

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschießen, NNP = Niederlage nach Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Einzelnachweise 

Saison der MySports League
Eishockeysaison 2018/19